Rzyszczewko ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Rzyszczewko (Biały Bór) (Ristowkaten, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Rzyszczewko (Polanów) (Klein Ristow, Kreis Schlawe/Pommern)
 Rzyszczewko (Sławno) (Neu Ristow, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Rzyszczewo